Ниндорф () — название нескольких населённых пунктов в Германии.

 Ниндорф (Мельдорф) 
 Ниндорф (Хоэнвештедт) 
 Ниндорф (под Любеком)

См. также 
 Ниндорф-бай-Беркентин
 Ниндорф-ан-дер-Штекниц